Кампа — неоднозначный термин.

 Кампе (Кампа) — в древнегреческой мифологии нимфа, хранительница бездны Тартара.

 Кампа — остров и район в Праге.
 Кампа — народ в Перу.
 Кампа — язык, на котором говорит народ кампа.
 Кампа, Густаво (1863—1934) — мексиканский композитор и музыкальный педагог.
 Кампа, Лукас (род. 1986) — немецкий волейболист, связующий национальной сборной.